Contea di Davis o Davis County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Davis (Iowa)
 Contea di Davis (Utah)